Ego – latin szó, jelentése „én”
Ego –  Beyoncé Knowles dala 
Ego –  a gébfélék (Gobiidae) családjába és a Gobiinae alcsaládjába tartozó nem

ru:Я (значения)
uk:Я